Rafael Nadal era il detentore del titolo, ma ha deciso di non partecipare al torneo.

In finale Alexander Zverev ha sconfitto Stefanos Tsitsipas con il punteggio di 6-4, 7-6(3).

Teste di serie 

  Stefanos Tsitsipas (finale)
  Alexander Zverev (campione)
  Diego Schwartzman (primo turno)
  Milos Raonic (secondo turno)

  Grigor Dimitrov (quarti di finale) 
  Fabio Fognini (secondo turno) 
  Félix Auger-Aliassime (quarti di finale) 
  Casper Ruud (quarti di finale)

Wildcard 

  Sebastian Korda (secondo turno)
  Gerardo López Villaseñor (primo turno)

  Carlos Alcaraz (primo turno)

Qualificati 

  Brandon Nakashima (primo turno)
  Stefan Kozlov (primo turno)

  Lorenzo Musetti (semifinale) 
  Tallon Griekspoor (secondo turno)

Lucky loser 
  Denis Kudla (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Abierto Mexicano Telcel 2021